Europsko prvenstvo u košarci - Slovenija 2013. 38. je izdanje europskog košarkaškog prvenstva koje se održalo u Sloveniji od 4. do 22. rujna 2013. godine. Na prvenstvu su nastupile 24 momčadi, od čega 22 s prethodnog prvenstva. Svoj prvi naslov europskog prvaka osvojila je Francuska pobjedom nad Litvom u završnoj utakmici.

Italija je odustala od kandidature, tako su članovi su FIBA-e u Münchenu potvrdili jedinog kandidata Sloveniju. Također na početku su bili zainteresirani kandidati za prvenstvo Bosna i Hercegovina, Njemačka, Češka i Hrvatska. 5. rujna 2010. je FIBA potvrdila da su službeni kandidati Italija i Slovenija.

Raščlamba 

Predviđao se izjednačen turnir, jer su 22 od 24 momčadi bile s Eurobasketa 2011. Jedino su Švedska i Češka nastupale umjesto Portugala i Bugarske. Takvim se pokazao već prvoga dana kad se dogodilo mnoštvo iznenađenja. Nominalno najveći autsajder Velika Britanija pobijedila je Izrael, Gruzija je razbila favoriziranu Poljsku, Srbija je pobijedila Litvu, a Finska Tursku. Prvog dana Hrvatska je oborila crne rekorde. Postigavši svega 40 pogodaka protiv Španjolske upisala je svoj najveći poraz i poraz s najmanje postignutih pogodaka u povijesti europskih prvenstava. Zadnja je četvrtina završila ishodom 19:3, što je četvrtina u kojoj je jedna momčad postigla najmanje pogodaka u povijesti europskih košarkaških smotri. Hrvatska nije dugo držala te rekorde. Češka je u trećem kolu iste skupine izgubila od Španjolske 60:39, postigavši u trećoj četvrtini samo dva pogotka (13:2). 

Tijekom cijelog prvenstva zbilo se mnoštvo iznenađenja. Nijedna reprezentacija nije završila nastup na turniru bez barem jedne pobjede. Ulaskom u drugi krug svoj najveći uspjeh u povijesti ostvarila je Ukrajina. Bosna i Hercegovina bila je nadomak prolaska u drugi krug. Protiv Litve koja je kasnije došla do poluzavršnicu imala je 16 pogodaka prednosti, a posebno se tricama istaknuo Mirza Teletović. Na kraju je BiH pobijedila, ali nedovoljnom razlikom. Tako s tri pobjede nije uspjela ući u drugi krug. Najveća razočarenja EP-a bila su Njemačka, Izrael, Crna Gora, Gruzija, Rusija i Turska. Možda najvećim iznenađenjem smatra se pobjeda Švedske nad Rusijom 19 razlike. Hrvatska je nakon uvodnog teškog poraza otpisana od većine njenih navijača, ali je zatim nanizala 8 uzastopnih pobjeda i nakon 18 godina prvi put ušla u poluzavršnicu velikog natjecanja. Konačno je Hrvatska počela pobijeđivati u neizvjesnim utakmicama, a nakon 18 godina svladane su Slovenija i Grčka. Počelo se govoriti kako Hrvatska nakon Dražena Petrovića ponovno ima lidera, 24-godišnjeg Mostarca Bojana Bogdanovića. Veliku su podršku stvorili navijači koji su hrvatskoj reprezentaciji praktično dočarali domaći teren. Najboljih šest momčadi s EP-a osiguralo je nastup na SP-u u Španjolskoj 2014. godine. Najuvjerljiviji poraz u četvrtzavršnici doživjela je Srbija koja je izgubila od Španjolske 90:60, a bilo je i 40 razlike. Pretpostavlja se kako su Španjolci kalkulirali i namjerno izgubili od Italije kako bi u četvrtzavršnici igrali s pomlađenom Srbijom (devet juniora), a ne s Litvom.

Hrvatsko 4. mjesto ostalo je kuriozitet zbog činjenice da je Hrvatska kao četvrtoplasirana izgubila sveukupno jednu utakmicu manje od brončane Španjolske.

Kvalifikacije

Kvalificirane momčadi

Turnir

Skupina A 

4. rujna 2013.

5. rujna 2013.

6. rujna 2013.

8. rujna 2013.

9. rujna 2013.

Skupina B 

4. rujna 2013.

5. rujna 2013.

6. rujna 2013.

8. rujna 2013.

9. rujna 2013.

Skupina C 

4. rujna 2013.

5. rujna 2013.

7. rujna 2013.

8. rujna 2013.

9. rujna 2013.

Skupina D 

4. rujna 2013.

5. rujna 2013.

7. rujna 2013.

8. rujna 2013.

9. rujna 2013.

Drugi krug: skupina E 

11. rujna 2013.

13. rujna 2013.

15. rujna 2013.

Drugi krug: skupina F 

12. rujna 2013.

14. rujna 2013.

16. rujna 2013.

Izbacivanje 

Razigravanje za 5. – 8. mjesto

Prva petorka EP-a 

 O -  Tony Parker (najkorisniji igrač)
 B -  Goran Dragić
 NK -  Bojan Bogdanović
 KC -  Linas Kleiza
 C -  Marc Gasol

Bojan Bogdanović prvi je hrvatski reprezentativac izabran u prvu petorku EP-a nakon Tonija Kukoča 1995.

Bilješke 
Nakon produžetka.

Nakon dvaju produžetaka.

Izvori

Vanjske poveznice 
Europsko prvenstvo - Slovenija 2013.

2013
Međunarodna košarkaška natjecanja u Sloveniji